Jablan je lahko:
 Jablan, Mirna Peč
 Jablan, Vrbovsko